Contea di Otero (Otero County in inglese) può riferirsi alle seguenti contee degli Stati Uniti d'America:
Contea di Otero – contea del Colorado
Contea di Otero – contea del Nuovo Messico